Сент-Хе́ленс — активный стратовулкан, расположенный в округе Скамания штата Вашингтон, США, в 154 километрах к югу от Сиэтла и в 85 километрах к северу от города Портленд (Орегон). Назван в честь британского дипломата лорда Сент-Хеленса, друга исследователя Джорджа Ванкувера, который проводил топографические работы в этом районе в конце XVIII века. Расположен в Каскадных горах и является одним из вулканов «Тихоокеанского огненного кольца», которое включает в себя 160 активных вулканов.

Вулкан наиболее известен катастрофическим (5 баллов по шкале извержений) извержением 18 мая 1980 года, при котором погибло 57 человек. Относительно большое количество жертв связано с тем, что извержение было редкого типа «направленный взрыв» (наподобие извержения Безымянной сопки 1956 года). Процесс извержения вулкана и распространения облака пепла был заснят фотографом Робертом Ландсбургом, погибшим при этом извержении, но сохранившим плёнку. В результате извержения высота вулкана уменьшилась на 400 метров.

В культуре 
 В 1982 году американский композитор Алан Хованесс написал симфонию «Гора Сент-Хеленс» (Симфония № 50, Op. 360), третья часть которой посвящена этому извержению.
 В 1981 году был снят художественный фильм «Сент-Хеленс» на основе событий 18 мая 1980 года.
 О вулкане Сент-Хеленс, восхождениях на него, его извержении и созданном после извержения заповеднике рассказывается в прозо-поэтическом цикле Гэри Снайдера из книги «Опасность на вершинах» (2004).
 Извержение 18 мая 1980 года наблюдал со своего участка главный герой фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек».
 На вулкане происходили натурные съемки в фильме «Пик Данте», где Сент-Хеленс изображал одноименный вымышленный вулкан. Извержение 1980 года неоднократно упоминается в самом фильме.

Примечания

Ссылки 
 
 List of victims with biographical details
 USGS: Mount St. Helens 1980 Debris Avalanche Deposit
 USGS: Before, During, and After May 18, 1980

Горы штата Вашингтон
Стратовулканы США
Активные вулканы
Вулканы VEI-5
География округа Скамейния